Domenico Giuriati (1829-1904) – patriota italiano
 Giovanni Giuriati (1876-1970) – politico italiano, presidente della Camera dei deputati del Regno d'Italia e ministro nel Governo Mussolini
 Mario Giuriati (1895-1916) – calciatore e militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Pietro Giuriati (1901–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista